Moraleja de Enmedio är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Moraleja de Enmedio ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Moraleja de Enmedio är huvudsakligen platt. Moraleja de Enmedio ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Moraleja de Enmedio. Runt Moraleja de Enmedio är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Latina,  km nordost om Moraleja de Enmedio. Trakten runt Moraleja de Enmedio består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid